Kragskovhede kan have flere betydninger:

 Kragskovhede (hede) – hede- og fængselsområde ved Jerup
 Kragskovhedebanen – smalsporsbane, fængselsvæsenets hedebane
 Statsfængslet på Kragskovhede – dansk statsfængsel